

Села:
 Поліське — Волинська область, Ковельський район
 Поліське — Житомирська область, Коростенський район, Овруцька міська громада
 Поліське — Житомирська область, Коростенський район, Ушомирська сільська громада
 Поліське — Рівненська область, Рівненський район
 Поліське — Сумська область, Шосткинський район
 Поліське — Хмельницька область, Шепетівський район
 Поліське — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район
 Поліське — Чернігівська область, Чернігівський район

 Поліське — колишнє селище міського типу Київської області, колишній адміністративний центр Поліського району
 Поліське — колишнє село Народицького району Житомирської області